Культура Сяцзядянь, Xiajiadian — название двух археологических культур бронзового века Китая:
 Культура Нижнего слоя Сяцзядянь
 Культура Верхнего слоя Сяцзядянь